Strašidla jako množné číslo výrazu strašidlo mohou mít více významů:

 Strašidla (divadelní hra) (též Přízraky) – divadelní hra Henrika Ibsena
 Strašidla (film, 1963) (I Mostri) – italský film režiséra Dina Risiho
 Strašidla (film, 2005) (Gespenster) – německo-francouzský film režiséra Christiana Petzolda
 Strašidla (film, 2016) – český film režiséra Zdeňka Trošky
 Strašidla (Karas) – kniha J. F. Karase
 Strašidla (Koenigsmark) – kniha Josefa Koenigsmarka
 Strašidla (Palahniuk) – kniha povídek Chucka Palahniuka